Зеподія () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Колонешть.
 Зеподія () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Траян.
 Зеподія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.